Melicertoides är ett släkte av nässeldjur. Melicertoides ingår i familjen Melicertidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Melicertoides